Almirante Brown bezeichnet:

Personen
Guillermo Brown (1777–1857), erster Admiral der argentinischen Seestreitkräfte

Geographisches
Departamento Almirante Brown, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Chaco
Partido Almirante Brown, Verwaltungseinheit in der argentinischen Provinz Buenos Aires
Barrio Almirante Brown, Stadtteil der argentinischen Stadt Santiago del Estero
Barrio Parque Almirante Brown, inoffizieller Stadtteil der argentinischen Hauptstadt
ehemaliger Name des Ortes Comandante Andresito in der argentinischen Provinz Misiones

Vereine und Institutionen
CA Almirante Brown, Fußballclub aus der argentinischen Stadt Arrecifes
Club Almirante Brown, Fußballclub aus La Matanza, Gran Buenos Aires
Base Antártica Brown, ehemals Estación Científica Almirante Brown, Antarktisstation

Kriegsschiffe
ARA Almirante Brown (1880), Panzerschiff der Armada Argentina (1880–1932)
ARA Almirante Brown (C-1), Kreuzer der Armada Argentina (1931–1962)
ARA Almirante Brown (D-20), Zerstörer der Fletcher-Klasse der Armada Argentina (1961–1982)
Almirante-Brown-Klasse, Zerstörerklasse
ARA Almirante Brown (D-10), MEKO 360H2-Zerstörer der Armada Argentina ab 1883